Patton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Hampton Patton
 W.S. Patton